Aleksej Evgrafovič Favorskij – chimico russo
 Lev Favorskij – calciatore russo
 Vladimir Favorskij – incisore e illustratore russo